Kirchviertel steht für
Kirchviertel (Bochum)
Altendorfer Kirchviertel, Nordhausen
Siehe auch:
Kirchenviertel